Segment ( ‚Abschnitt‘) bedeutet „Ausschnitt, Teil (eines Ganzen), Teil einer Gliederung, Unterteiltes, Abschnitt“  und bezeichnet:
 allgemein, ein Teil einer Gesamtheit
 in der Biologie:
 in der Anatomie, grundsätzlich gleichartig aufgebaute Körperabschnitte wie die Segmente der Gliedertiere (Ringelwürmer und Gliederfüßer) oder die Segmente des Rückenmarks, siehe Segmentierung (Biologie)
 Genom-Segment bei bestimmten Viren wie etwa Influenzavirus A
 In der Informatik:
 Speichersegment, begrenzter Teil des Adressraums
 Codesegment, Teil eines Anwendungsprogramms, das den Maschinencode enthält
 Datensegment, ein Speicherbereich eines Prozesses
 in der Datenübertragung, eine definierte Gruppe von Daten, die zusammen übertragen werden, siehe z.B. Transmission Control Protocol
 Segment (Netzwerk), eine spezielle Form der Arbeitsspeicher-Organisation oder des Aufbaus von Netzwerken
 im Bereich der computerunterstützten Übersetzung (CAT) einen Daten-Eintrag im Übersetzungsspeicher
 Segment (Linguistik), einen Ausschnitt einer sprachlichen Äußerung oder einer Intonation
 In der Geometrie:
 Kreissegment, eine Teilfläche einer Kreisfläche, von Kreisbogen und Kreissehne begrenzt
 Kugelsegment (oder Kugelabschnitt), ein Teilvolumen eines Kugelkörpers, die durch eine Ebene abgeschnitten wird (Sonderfall einer Kugelschicht)
 Spiegelsegment, für sechseckig segmentierte Teleskopspiegel
 Marktsegment, in der Ökonomie einen bestimmten Bereich des Marktes oder eines Unternehmens
 bei Myra (Fantasy) und verwandten simulierten Welten ein Kontinent mit umgebendem Seebereich
 Flugsegment, ein physikalischer Flug von A nach B

Siehe auch:

 Segmentierung
 Abschnitt
 Segmentäre Gesellschaft